Японская футбольная лига () существовала с 1992 по 1998 год и являлась вторым по уровню дивизионом страны после создания Джей-лиги в 1992 году. Также известна как JFL.

История 
Когда Японская футбольная ассоциация решила основать профессиональную футбольную лигу, Японская соккер-лига (JSL), высшая лига до сезона 1991/92, была реорганизована в две недавно сформированные лиги. Одной из них стала Джей-лига, первая в истории профессиональная футбольная лига в Японии. Другой была Японская футбольная лига (JFL). 

Из двадцати восьми команд, которые были членами обоих дивизионов JSL, девять, (включая объединенный со своим молодежным клубом второго дивизиона, «Ёмиури») вместе с новым клубом «Симидзу С-Палс» сформировали Джей-лигу. А другие восемнадцать приняли решение остаться в любительском статусе, по крайней мере на какой-то период. Они играли первый сезон JFL 1992 года вместе с «Osaka Gas» и «Seino Transportation», двумя лучшими командами региональных лиг. В этом сезоне клубы сформировали два дивизиона и сыграли по 18 матчей. Первоначальная конфигурация из двух дивизионов по 10 клубов в каждом была изменена с 1994 года на единый дивизион из 16 клубов.

Японская футбольная лига в том виде, в котором была создана в 1992 году, прекратила свое существование в конце сезона 1998 года, когда был сформирован Второй дивизион Джей-лиги (J2). Из 16 команд, которые играли в сезоне 1998 года бывшего JFL, 9 были приняты в J2, а остальные 7 присоединились к новой Японской футбольной лиге JFL.

Участвовавшие клубы

Первый дивизион 

«Первый сезон во втором дивизионе», «Последний период во втором дивизионе», и «Число сезонов во втором дивизионе» включают сезоны второго дивизиона Японской соккер-лиги (JSL) и JFL до 1998 года, когда лига прекратила своё существование.

Второй дивизион

История чемпионатов

Самые успешные клубы

Примечания 

Бывшие футбольные лиги Японии